Серия B () — второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Италии. Обычно в розыгрыше принимают участие 20 команд. Чемпионат часто называют cadetti, что значит юниоры или кадеты, или campionato cadetto. Официальный спонсор — bwin.

Призёры 
Курсивом выделены команды, которые вышли в серию А после стыковых матчей. В скобках указаны команды, которые не вышли в серию А

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Италия